Дитрики — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Дитрики — деревня в Гончарском сельсовете Лидского района Гродненской области.
 Дитрики — деревня в Тарновском сельсовете Лидского района Гродненской области.